

Sigle 
 Berkeley Software Distribution – distribuzione Unix
 Bob- und Schlittenverband für Deutschland – Federazione tedesca di bob, slittino e skeleton

Codici 
 BSD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Baoshan (Cina)
 BSD – codice valutario ISO 4217 del Dollaro delle Bahamas, valuta delle Bahamas

Informatica 
 Licenza BSD – licenza open source, utilizzata inizialmente per la Berkeley Software Distribution